Ван Бек () — нидерландская фамилия.

Известные носители:
 ван Бек, Бертюс (род. 1927) — нидерландский футболист.
 ван Бек, Лотте (род. 1991) — нидерландская конькобежка.
 ван Бек, Мариус (1921—2003) — нидерландский художник и скульптор.
 ван Бек, Мартен (род. 1943) — нидерландский футболист.
 ван Бек, Свен (род. 1994) — нидерландский футболист.
 ван Бек, Том (род. 1991) — нидерландский конькобежец.

См. также 
 ван де Бек — нидерландская фамилия.
 Бонтьес ван Бек — немецкая фамилия.